Padre Abad (provincie), een provincie van Peru
Padre Abad (district), een district van Peru